La saison 2004-2005 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de cette première phase, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club du Debrecen VSC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur un duo composé du tenant du titre, le Ferencváros TC et du MTK Budapest. C'est le tout premier titre de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Avant le début du championnat, les clubs de Szombathelyi Haladás et du Papai ETC fusionnent pour former le club du Lombard-Pápa TFC, qui prend donc la place du Haladás en première division.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le MTK Budapest reçoit un point de pénalité pour défaut de paiement d'un ancien entraîneur, Sándor Egervári. Le FC Fehérvár reçoit une pénalité de 3 points pour retard de salaires d'anciens joueurs. Enfin, le Békéscsaba 1912 Előre SE est sanctionné de 15 points pour défaut de paiement envers la fédération hongroise.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Championnat Hongrie Football 2004-2005
Championnat Hongrie Football 2004-2005
Hongrie